«Метри дрота» — дебютний реліз українського реп-гурту Місто 44.

Список композицій 
 9 поверх
 Вигадуючи вірші
 На рівень нижче вимір
 Глиняні фігури
 Бандани на підборіддях
 З інших планет
 44 Flava feat PsyhiCreez
 Осінь feat. NAMEніє
 Місії неможливі
 НЕтрикутник
 Не пам'ятяючи себе
 Вирок
 Знімаємо капюшони
 Мій острів
 Добром на добро feat. NAMEніє

Музичні альбоми за алфавітом
Хіп-хоп альбоми